enTourage eDGe — комбинированное устройство персонального доступа, включающее: планшетный компьютер на одном экране и электронную книгу — на другом. С 2011 года этот является интеллектуальной разработкой компании Pleiades Publishing, Ltd. Является «первым в мире двухэкранным панельным устройством».

Девайс работает на платформе Google Android (операционная система Android 2.2.1 2009 года и ядро Linux 2.6.34 2010 года). В 2012 году на заводах Foxconn стартовало массовое производство enTourage eDGe версии 2.5.

Характеристики 
Устройство представляет собой двухэкранный сенсорный девайс, который в раскрытом виде напоминает книгу. Один экран основан на технологии e-Ink или электронных чернил, другой экран является многоцветным жидкокристаллическим LCD-экраном с диагональю 10.1 дюйма. Оба экрана сенсорные и интерактивные — реагируют на прикосновения непосредственно как рукой, так и специальным стилусом.

Цветной жидкокристаллический LCD-экран предназначен для отображения мультимедийных материалов (что является важным преимуществом современного образовательного процесса). E-Ink экран предназначендля чтения и − в соответствующем режиме − как блокнот для записей, аналогичный бумажному. Поскольку e-Ink экран (используемый и в современных ридерах) по оптической структуре идентичен обычной бумаге, то есть работает за счет отражаемого света, он практически безопасен для зрения, что позволяет размещать на нём любые объемы текстовой информации (что важно для образовательного процесса, поскольку позволяет использовать электронное устройство без нарушения санитарных норм).

Оба экрана взаимосвязаны. Если электронная книга загружается из хранилища enTourage, она добавляется в библиотеку устройства, и доступ к ней есть не только со стороны LCD-экрана, но и со стороны e-Ink экрана, то есть экрана для чтения. Если документ создается на стороне e-Ink экрана, он может быть воспроизведён и на стороне LCD-экрана.

Устройство enTourage eDGe оборудовано камерой, расположенной на верхней стороне LCD-экрана, двумя USB портами, где могут быть использованы две внешние флеш-памяти, внешняя клавиатура и другие совместимые устройства; enTouragee eDGe также включает в себя стилус, который используется для письменных работ и взаимодействия с обоими экранами.

Устройство является трансформером: обе стороны могут быть сложены в форме обычной книги, но экраны могут быть вывернуты сторона к стороне (друг к другу).

Хронология 
 В марте 2010 г. была выпущена версия 2.0 устройства enTourage eDGe.
 С ноября 2011 г. началась разработка версии 2.5, массовое производство которой было запущено в июле 2012 г.
 С января 2013 г. была запланирована разработка версии 3.0.

Как пишет английский журнал «Wired»:

Школьные планшеты Ростеха 
В 2010 году корпорация Ростех купила некоторые права на планшет enTourage eDGe, поэтому Электронный образовательный комплекс в качестве технической платформы использует уникальное устройство, разработанное компанией enTourage Systems, Inc. Проект был модернизирован, как программно так и аппаратно, и выбран в качестве аппаратной основы для российского школьного проекта Э-ОК — Электронного образовательного комплекса. Продажами занимается дочерняя компания Ростеха - Национальный центр электронного образования (НЦЭО). В 2017 учебном году пробную партию из 8000 планшетов получили школьники Свердловской области. Партия была изготовлена в Китае, на заводах компании Foxconn, который производил и оригинальные планшеты. Сторонние эксперты оценивают стоимость планшета в 20—30 тыс. руб. Китайские планшеты Ростеха грузятся примерно три минуты и весят по 1,5 кг.

Критика 
В начале сентября 2017 года, после того как Znak.com опубликовал статью об устаревших планшетах школьного проекта Э-ОК, российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал обвинения в обмане в адрес Ростеха. По утверждениям Навального, Ростех дезинформировал общественность, поставляя устаревшие планшеты по завышенным ценам под видом российских. При этом для сравнения цен Навальный указывал цены старых планшетов на вторичном рынке.

Примечания

Ссылки 
 Электронный образовательный комплекс 

Устройства на базе Android
Планшетные компьютеры